Electrònica:
 Convertidor analògic-digital
 Convertidor digital-analògic
 Convertidor de potència
 Mecànica:
 Convertidor automàtic o transmissió automàtica
 Siderúrgia:
 Convertidor Thomas-Bessemer, vegeu procés Bessemer